Бертеро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бертеро, Карло Луиджи Джузеппе (1789—1831) — итальянский ботаник, миколог, врач, физик, натуралист (естествоиспытатель).
 Бертеро, Мартина де (ок. 1590—ок. 1642) — французский минералог.